Het WTA-tennistoernooi van Haiderabad (officieel Indian Open) van 2003 vond plaats van 3 tot en met 8 februari 2003 in de Indiase stad Haiderabad. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Oezbeekse Iroda Tulyaganova speelde in beide finales. Zij verloor die in het enkelspel van Tamarine Tanasugarn, maar zij won de titel in het dubbelspel samen met Jelena Lichovtseva.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Argentijnse Clarisa Fernández strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Tamarine Tanasugarn uit Thailand, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Oezbeekse Iroda Tulyaganova in twee sets. Tanasugarn wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 22.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Jelena Lichovtseva en Iroda Tulyaganova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Jevgenia Koelikovskaja en Tatjana Poetsjek in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zestien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Oezbeekse Tulyaganova drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Haiderabad 2003
Haiderabad